Donau Soja ist eine 2012 als gemeinnütziger Verein gegründete internationale Organisation. Der Hauptsitz ist in Wien und drei weiteren Niederlassungen sind in Serbien, der Ukraine und der Republik Moldau.

Zielstellung des Vereins 
Der Verein will einen Beitrag zum nachhaltigen Anbau und zur Verwendung von ohne Gentechnik hergestellten Sojabohnen und anderen Proteinpflanzen in Europa leisten (vgl. Rotterdamer Übereinkommen) und garantiert dies mit einem eigenen Kontrollsystem. Dadurch soll ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft im Donauraum geleistet werden.

Mitglieder 
Donau Soja umfasst knapp 300 Mitglieder aus 27 Ländern weltweit. Etwa 82 % der Mitglieder sind Klein-, Mittel- und Großunternehmen, etwa 16 % sind Vereine, Verbände, Institutionen aus der öffentlichen Verwaltung und NGOs und 2 % sind Ehrenmitglieder (Stand: März 2022).

Europäische Proteinstrategie 
Ein wichtiger Schritt zur politischen Anerkennung der Ziele von Donau Soja sowie der Arbeit des Vereins ist die Unterzeichnung der Donau Soja-Erklärung sowie der Europe Soya-Erklärung. Mit Stand Februar 2022 haben sich 24 Minister aus 19 Staaten Europas mit ihrer Unterschrift für die Unterstützung des Vereins ausgesprochen. Darunter sind Österreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Frankreich, Schweiz, Ungarn, Polen, Kroatien, Serbien, Republika Srpska, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Ukraine und Moldau.

Kooperationen 
Die Umsetzung von Aktivitäten und Projekten des Vereins Donau Soja werden durch öffentliche Förderprogramme kofinanziert, darunter unter anderem mit Fördermitteln der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), der Österreichischen Entwicklungsagentur (ADA) oder des EU-Förderprogramms Horizont 2020.

Seit 2017 besteht eine strategische Partnerschaft mit der Österreichischen Entwicklungsagentur (ADA). Ziel ist der Aufbau von nachhaltigen und inklusiven Wertschöpfungsketten (lokal, regional und international) für gentechnikfreies und biologisch angebautes Soja in Bosnien und Herzegowina, Serbien, Moldau und Ukraine (bis 2023).

Anerkennung 
Der deutsche Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) erkennt die Donau Soja/Europe Soya-Zertifizierungen als gleichwertig zur VLOG-Zertifizierung an.

Einzelnachweise 

Gegründet 2012
Verein (Wien)
Gentechnik
Soja
Organisation (Genetik)